Alter Krug steht für:

 Alter Krug Helpup, Gaststätte in Oerlinghausen, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Alter Krug Ludwigsfelde, Gaststätte in Ludwigsfelde, Brandenburg, siehe Ludwigsfelde #Bauwerke und Denkmäler
 Alter Krug (auch Unter Viatrow), deutscher Name eines Ortsteils von Wiatrowo (Damnica), Woiwodschaft Pommern, Polen